Le tournoi de Rotterdam est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 500, s'est disputée du 9 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 Marin Čilić, finaliste sortant, est contraint de déclarer forfait pour le tournoi, toujours à cause de son épaule. Il est remplacé par le Portugais João Sousa.
 Le Polonais Jerzy Janowicz renonce à participer au tournoi après être tombé malade lors de l'Open de Montpellier, où il a abandonné en finale face à Richard Gasquet. Il est remplacé par Tobias Kamke, issu des qualifications.
 Julien Benneteau abandonne face à son compatriote Jérémy Chardy au premier tour du tournoi en raison d'une pubalgie persistante. Il se retire donc également du double où il était tête de série 1 avec Édouard Roger-Vasselin.
 Stanislas Wawrinka remporte le simple messieurs. En finale, il bat le tenant du titre Tomáš Berdych, décrochant à cette occasion son  en simple sur le circuit ATP.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău s'imposent en finale face à la paire composée de Jamie Murray et John Peers, repêchés à la suite du forfait de l'équipe Andy Murray-Gilles Müller. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2015
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2015
Tennis en février 2015